Eduard Wertheimer ist der Name folgender Personen:

* Eduard Wertheimer (Unternehmer, 1839) (Eduard Wertheimer der Ältere; 1839–1920), deutscher Textilfabrikant 
 Eduard von Wertheimer (Ede Wertheimer; 1848–1930), österreichisch-ungarischer Historiker 
 Eduard Wertheimer (Unternehmer, 1867) (Eduard Wertheimer der Jüngere; 1867–1942), deutscher Textilfabrikant